Postman (1967), een Indische film
 Il postino, een Italiaanse film uit 1994, in het Engels ook bekend als The Postman
 Postman (1995), een Chinese film
 The Postman (film), een Amerikaanse film uit 1997, naar de gelijknamige roman van David Brin